Handball-Bundesliga 2011/2012 är den historiskt 35:e säsongen i Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 3 september 2011 och den 2 juni 2012, med HSV Hamburg som regerande mästare.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 kvalificerade för Champions League, lag 4 kvalar till Champions League, lag 5-6 kvalificerade för EHF-cupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

2011 i Tyskland
2012 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2011/2012
Handbollssäsongen 2011/2012